Jakub Jaworski (1846-1936) − powstaniec styczniowy
 Jakub Jaworski (ur. 1882) – kapitan piechoty cesarskiej i królewskiej Armii
 Jakub Jaworski (ur. 1986) − łyżwiarz
 Jakub Jaworski (ur. 1996) − hokeista